SS Phoenix (schip, 1815), een stoom-raderboot op Lake Champlain
 SS Phoenix (schip, 1845), een stoomschip op Lake Michigan